

Basiliche
Basilica di Santa Caterina de' Ricci – Prato
Basilica di Santa Caterina d'Alessandria – Galatina (LE)

Chiese

Austria 
 Chiesa di Santa Caterina – Graz

Belgio 
 Chiesa di Santa Caterina – Hoogstraten

Croazia 
 Chiesa di Santa Caterina – Zagabria

Germania 
 Chiesa di Santa Caterina – Gütenbach

Italia

Abruzzo 
 Chiesa di Santa Caterina da Siena – L'Aquila
 Chiesa di Santa Caterina Martire – L'Aquila
 Chiesa di Santa Caterina – Teramo

Calabria 
 Chiesa di Santa Caterina – Badolato
 Chiesa di Santa Caterina – Placanica
 Chiesa di Santa Caterina – Reggio Calabria

Campania 
 Chiesa di Santa Caterina – Caggiano
 Chiesa di Santa Caterina – Capua
 Chiesa di Santa Caterina – Chiaia – Napoli
 Chiesa di Santa Caterina – Formiello – Napoli

Emilia-Romagna 
 Chiesa di Santa Caterina – Bologna
 Chiesa di Santa Caterina – Parma
 Chiesa di Santa Caterina – Parola, frazione di Fidenza
 Chiesa di Santa Caterina – Poggio Renatico
 Chiesa di Santa Caterina – Rovereto sulla Secchia, frazione di Novi di Modena

Friuli-Venezia Giulia 
 Chiesa di Santa Caterina – Luint, frazione di Ovaro
 Chiesa di Santa Caterina – Merlana, frazione di Trivignano Udinese
 Chiesa di Santa Caterina, – Venzone

Lazio 
 Chiesa di Santa Caterina – Rieti
 Chiesa di Santa Caterina – Roma
 Chiesa di Santa Caterina – Magnanapoli – Roma

Liguria 
 Chiesa di Santa Caterina – Erli
 Chiesa di Santa Caterina – Gorreto 
 Chiesa di Santa Caterina – Rossiglione
 Chiesa di Santa Caterina – Sarzana
 Chiesa di Santa Caterina – Taggia
 Chiesa di Santa Caterina – Triora
 Chiesa di Santa Caterina – Stella

Lombardia 
 Chiesa di Santa Caterina – Bergamo
 Chiesa di Santa Caterina – Caselle Lurani
 Chiesa di Santa Caterina – Gardoncino, frazione di Manerba del Garda
 Chiesa di Santa Caterina – Luino
 Chiesa di Santa Caterina – Mantova

Marche 
 Chiesa di Santa Caterina – Fermo

Piemonte 
 Chiesa di Santa Caterina – Asti
 Chiesa di Santa Caterina – Cantalupo Ligure
 Chiesa di Santa Caterina – Cardè
 Chiesa di Santa Caterina – Casale Monferrato
 Chiesa di Santa Caterina – Cassine
 Chiesa di Santa Caterina – Scalenghe

Puglia 
 Chiesa di Santa Caterina – Taranto

Sardegna 
 Chiesa di Santa Caterina – Mores
 Chiesa di Santa Caterina – Sassari

Sicilia 
 Chiesa di Santa Caterina – Palermo

Toscana 
 Chiesa di Santa Caterina – Arezzo
 Chiesa di Santa Caterina – Colle di Val d'Elsa
 chiesa di Santa Caterina del Monte – Firenze
 Chiesa di Santa Caterina – Livorno
 Chiesa di Santa Caterina – Lucca
 Chiesa di Santa Caterina – Marciana
 Chiesa di Santa Caterina – Pienza
 Chiesa di Santa Caterina – Pisa
 Chiesa della Compagnia di Santa Caterina della Misericordia – Rapolano Terme
 Chiesa di Santa Caterina – San Marcello Pistoiese
 Chiesa di Santa Caterina – San Miniato
 Chiesa di Santa Caterina delle Ruote – Sorano

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa di Santa Caterina – Anterivo
 Chiesa di Santa Caterina – Castagné-Santa Caterina, frazione di Pergine Valsugana
 Chiesa di Santa Caterina – Monte Santa Caterina, frazione di Senales
Chiesa di Santa Caterina – Riposo, nel comune di Pergine Valsugana
 Chiesa di Santa Caterina – Roveré della Luna
 Chiesa di Santa Caterina – Rovereto
 Chiesa di Santa Caterina – Sluderno
 Chiesa di Santa Caterina – Villa Santa Caterina, frazione di Brunico

Veneto 
 Chiesa di Santa Caterina – Burano
 Chiesa di Santa Caterina – Chioggia
 Chiesa di Santa Caterina – Ferrara di Monte Baldo
 Chiesa di Santa Caterina – Padova
 Chiesa di Santa Caterina – Stanghella
 Chiesa di Santa Caterina – Treviso
 Chiesa di Santa Caterina – Venezia
 Chiesa di Santa Caterina – Vicenza

Paesi Bassi 
 Chiesa di Santa Caterina – Eindhoven

Polonia 

 Chiesa di Santa Caterina – Danzica

Russia 
 Chiesa armena di Santa Caterina – San Pietroburgo
 Chiesa cattolica di Santa Caterina – San Pietroburgo

Spagna 
 Chiesa di Santa Caterina – Valencia

Ucraina 
 Chiesa di Santa Caterina – Černihiv

Conservatori
 Conservatorio di Santa Caterina – Arezzo

Cattedrali 
 Concattedrale di Santa Caterina – Bertinoro

Eremi
Eremo di Santa Caterina del Sasso – lago Maggiore

Pagine correlate 
 Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria
 Chiesa di Santa Caterina da Siena
 Chiesa di Santa Caterina Martire
 Monastero di Santa Caterina
 Santuario di Santa Caterina